Didierea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Didierea ingår i familjen Didiereaceae.  Släktet beskrevs av Henri Ernest Baillon och namnet hedrar den franske upptåcktresanden och naturforskaren Alfred Grandidier. Släktet innehåller två arter, vilka båda är endemiska för Madagaskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nejlikordningen
Didierea